Il tramonto dell'Occidente – saggio di Oswald Spengler
 Il tramonto dell'Occidente – saggio di Umberto Galimberti
 Il tramonto dell'Occidente – album di Mario Venuti del 2014